Fagon ist der Familienname folgender Personen:

 Guy-Crescent Fagon (1638–1718), französischer Arzt und Botaniker
 Yves Fagon (1910–1996), französischer Politiker